Херес — місто Херес-де-ла-Фронтера в Андалусії, Іспанія.

Херес також може означати:

Географія 

 Херес-де-Гарсіа-Салінас — місто та муніципалітет у Мексиці;
 Херес — річка у Сербії. 

В Іспанії:

 Херес-де-лос-Кабальєрос — муніципалітет в Естремадурі;
 Херес-дель-Маркесадо — муніципалітет в Гранаді;
 Тайфа Херес — невеликий незалежний емірат, утворений у 1145 році.

Інше 
 Херес — сорт іспанського білого кріпленого вина;
 Херес-де-ла-Фронтера — найстаріше європейське вино у колекції НВАО «Масандра».
 Херес () — відомий автомотодром.

Див. також 
 Аеропорт Херес;
 Banda Jerez — мексиканська музична група.